Nördertjärn kan syfta på:
Nördertjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Nördertjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (5,89 ha)

Se även
Norra tjärnen
Norrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn